Бине́р () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Бинер, Альфонс — швейцарский кёрлингист.
 Бинер, Амеди (род. 1953) — швейцарский кёрлингист.
 Бинер, Клаудиа — швейцарская кёрлингистка.